Ле-Шарм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 130 км на південь від Парижа, 85 км на схід від Орлеана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 70 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 147,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ле-Шарм на сайті французького Національного інституту географії
 Ле-Шарм на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ле-Шарм на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Ле-Шарм на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луаре

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луаре